Houet ou Houët est un nom de famille et un nom de lieu.

Personnalités 

 François-Joseph Bonnault d'Houet (1752-1820), président de conseil général, maire de Bourges ;
 Marie-Madeleine d'Houët (1781-1858), religieuse, fondatrice de congrégation, vénérable catholique ;
 Victor Houet (né en 1900), footballeur belge.

Toponymes 

 Houet ou Le Houet, province du Burkina Faso.